

Аккайнар — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Аккайнар — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область
 Аккайнар — аул, Меркенський район, Жамбильська область
 Аккайнар — село, Таскалинський район, Західноказахстанська область
 Аккайнар — село, район Турара Рискулова, Жамбильська область

Див. також 
 Кайнар